

Pessoas 
 Beck Hansen, músico estadunidense.
 Aaron Beck, psiquiatra norte-americano, conhecido como o pai da terapia cognitiva.
 Judith Beck, psicóloga norte-americana.
 Matias Beck, militar e administrador colonial holandês.
 Robin Beck, uma cantora americana.

Outros 
 Beck, um dos nomes para o cigarro artesanal de Cânabis.
 BECK: Mongolian Chop Squad, série de mangá japonesa.
 Martin Beck, policial fictício
 Rio Beck, rio de Londres.

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões